

Села:
 Котовка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Котовка — Одеська область, Березівський район

 Котовка — колишня назва села Покровське (Кіровоградська область, Гайворонський район)
 Котовка — колишня назва села Латівка (Одеська область, Біляївський район)

Котовка () — село, Мінська область, Вілейський район

Котовка () — село, Синжерейський район

Див. також 
 Котівка